

Patronyme 

 Giulio Einaudi (1912-1999), éditeur italien, fondateur de la maison d'édition homonyme, fils de Luigi Einaudi ;
 Jean-Luc Einaudi (1951-2014), historien français ;
 Luigi Einaudi (1874-1961), universitaire et économiste, second président de la République d'Italie de 1948 à 1955 ;
 Ludovico Einaudi (1955-), pianiste et compositeur italien, fils de Giulio Einaudi et petit-fils de Luigi Einaudi ;
 Michèle Einaudi (1953-), femme politique française, sénatrice des Bouches-du-Rhône ;
  (1909-1976), mathématicien italien.

Entreprise 
 Einaudi, une des principales maisons d'édition italiennes

Patronyme italien